Посольства США имеется в 167 странах мира

 Посольство США в Белоруссии
 Посольство США в Польше
 Посольство США в России
 Посольство США в СССР (см. Дипломатические отношения СССР)
 Посольство США в Куйбышеве
 Посольство США в Японии
 Посольство США на Кубе
 Посольство США на Украине
 Посольство США во Вьетнаме (см. Операция «Порывистый ветер», 1975)
 

 Представительство США при ООН
 Посол США в ЕС
 Особый посол США по вопросам Холокоста (в 2019 — Томасс Яздгерди)
 Посольство США в Ираке (:en:Embassy of the United States, Baghdad) в г. Багдад (см. Американо-иракские отношения, Нападения на посольство США в Багдаде)

инциденты
 Захват американских заложников в Иране (1979)
 Сожжение посольства США в Исламабаде (1979)
 Убийство американского посла в Ливии (Нападения на дипломатические миссии США (2012))
 «гаванский синдром») — «акустические атаки на американских дипломатов» в 2010-х
см. :Категория:Атаки на дипломатические миссии США

См. также 
 Список дипломатических миссий США

Примечания